Аттиньи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. Входит в состав округа Вузье.

Код INSEE кантона — 0802. Всего в кантон Аттиньи входит 13 коммун, из них главной коммуной является Аттиньи.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 3 023 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Население коммун департамента Арденны на сайте INSEE
 Расположение кантона Аттиньи на карте Франции

Кантоны департамента Арденны